Weissenbruch ist der Familienname von:

 August Karl Wilhelm Weissenbruch (1744–1826), Journalist und Verleger
 Jan Weissenbruch (1822–1880), Maler aus den Niederlanden
 Johan Hendrik Weissenbruch (1824–1903), Maler aus den Niederlanden